Brennan, původně Ó Braonáin, je irské jméno, odvozené od slova „braon“ (slza) nebo „bran“ (havran). Pochází z oblasti Kilkenny a patří mezi třicet nejrozšířenějších irských příjmení. Známými nositeli jsou:

 Eileen Brennanová (1932–2013), americká herečka
 Francis Brennan (1894–1968), americký kardinál
 Ian Brennan (* 1978), americký scenárista
 James Herbert Brennan (* 1940), irský spisovatel
 Joseph Edward Brennan (* 1934), americký politik
 Kathleen Brennan, americká hudebnice
 Louis Brennan (1852–1932), australský konstruktér
 Moya Brennan (* 1952), irská zpěvačka
 Patrick Brennan (1877–1961), kanadský hráč lakrosu
 Scott Brennan (* 1983), australský veslař
 Shay Brennan (1937–2000), irský fotbalista
 Walter Brennan (1894–1974), americký herec

Reference 

Irská příjmení